Il singolare del Canada Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma si è ritirata ufficialmente il 14 maggio 2008.

Dinara Safina ha battuto in finale 6–2, 6–1, Dominika Cibulková.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Ana Ivanović (terzo turno)
  Jelena Janković (quarti)
  Marija Šarapova (terzo turno, ritirata per infortunio alla spalla)
  Svetlana Kuznecova (quarti)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Anna Čakvetadze (terzo turno)
  Dinara Safina (campionessa)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)

  Patty Schnyder (terzo turno)
  Marion Bartoli (semifinali)
  Viktoryja Azaranka (semifinali)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Marija Kirilenko (secondo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Nicole Vaidišová (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2008